John Giles ist der Name folgender Personen:

* John Giles (Leichtathlet) (* 1927), britischer Leichtathlet
 John Giles (Snookerspieler) (* 1969), englischer Snookerspieler

Siehe auch:
 John Allen Giles (1808–1884), englischer Historiker
 Johnny Giles (Michael John Giles; * 1940), irischer Fußballspieler